Angelo Raffaele Dinardo (1932-2015), politico italiano
 Aniello Di Nardo (1956), politico italiano
 Antonio Di Nardo (1979), calciatore italiano
 Daniel DiNardo (1949), cardinale e arcivescovo statunitense
 Ferdinando Di Nardo (1918-1996), politico e avvocato italiano
 Mario Di Nardo (1929), sceneggiatore italiano
 Mariotto di Nardo (1365 ca.-1424), pittore italiano
 Maurizio Di Nardo (1938), attore italiano
 Olimpia Di Nardo (1948-2003), attrice e cantante italiana
 Pietro Di Nardo (1990), calciatore svizzero
 Raffaele Di Nardo (1917-1984), politico italiano

Pagine correlate 
De Nardo